Hegel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
  (1817-1887), libraire et éditeur danois
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), philosophe allemand
  (née en 1983), patineuse artistique croate
 Karl von Hegel (1813-1901), historien allemand
  (né en 1948), chanteur-compositeur américain
  (né en 1943), sinologue américain

Autre
 Hegel, cépage allemand de raisins noirs
 Hegel-Archiv, institut de recherche allemand
 (14845) Hegel, astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi

Homonymie de patronyme